Die Delray Beach Open 2019 (offiziell Delray Beach Open by vitacost.com) waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Februar 2019 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open sowie in Marseille die Open 13 gespielt. Letztere zählten genau wie die Delray Beach Open zur Kategorie ATP Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP Tour 500 gehörten.

Frances Tiafoe war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel waren Jack Sock und Jackson Withrow im vorherigen Jahr erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 582.550 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 651.215 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Delray Beach